«Её алиби» () — кинофильм режиссёра Брюса Бересфорда. Самая известная роль в кино чешской модели Полины Поризковой.

Сюжет 

В центре действия Фил Блэквуд (Том Селлек) — писатель детективов, переживающий творческий кризис. В надежде найти сюжет, он ходит по заседаниям судов, где однажды сталкивается с делом об убийстве, в котором обвиняется красавица Нина (Полина Поризкова) из семейства румынских эмигрантов. Влюбившись, Фил с помощью приятеля «организует» алиби, и перевозит Нину к себе домой.

Дальше начинается интрига: Нина и её семейство бежали от коммунистического режима Чаушеску. Филу предстоит проверить свои чувства и написать лучший роман в своей карьере. Если доживёт до развязки.

В ролях 
 Том Селлек — Фил Блэквуд
 Полина Поризкова — Нина
 Уильям Дэниелс — Сэм
 Джеймс Фарентино — Френк Полито
 Херд Хэтфилд — Троппа
 Виктор Арго — Аврам
 Патрик Вейн — Гари Блэквуд

Полина Поризкова номинировалась на антипремию «Золотая малина» 1990 г. в номинации «Худшая актриса».

Критика 
Фильм был встречен негативными отзывами. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 17 % на основе 24 обзоров. На Metacritic оценка составляет 24 % на основе 15 рецензий, что указывает на «в целом неблагоприятные отзывы».

Примечания 

Фильмы о писателях
Кинокомедии 1989 года
Романтические комедийные фильмы 1980-х годов
Романтические кинокомедии США
Детективные фильмы США
Фильмы Warner Bros.
Фильмы на английском языке